«Lust» () — сингл американского рэпера Lil Skies. Он был выпущен для цифрового скачивания 12 декабря 2017 года в качестве третьего сингла с его четвёртого микстейпа Life of a Dark Rose. Песня достигла высшей позиции под номером 87 в чарте Billboard Hot 100, а также была сертифицирована как дважды платиновая. В песне Lil Skies поёт о том, что он чувствует только вожделение, а не любовь к определённому человеку.

Музыкальное видео 
Релиз официального видеоклипа на трек состоялся 2 мая 2018 года на YouTube-канале Lil Skies. Режиссёром видео выступил Николас Джандора. В нём Lil Skies изображён детективом, следующим за женщиной-грабительницей, которую он считает привлекательной. Позже она принимает наркотики, пока Lil Skies находится под воздействием алкоголя и явно очарован женщиной. Это частично анимированные и частично реальные визуальные эффекты.

Достижения и отзывы 
В мае 2018 года Billboard включил клип «Lust» в список 15 лучших анимированных хип-хоп-клипов.

Шантильи Пост () из HotNewHipHop похвалила бит CashMoneyAP и назвала его «энергичным». Саму же песню Шантильи оценила как «Very Hottttt». Другой обозреватель портала, Альфонс Пьер включил композицию в список «10 самых важных треков Lil Skies». Он также положительно оценил сотрудничество рэпера с CashMoneyAP, отметив при этом, что хотя на треках Lil Skies и ощущается подражание Дрэйку, но ему уже удалось сформировать свой собственный стиль. Гари Суарес из Forbes в своей статье, посвящённой американскому эмо-рэпу, отметил успех «Lust», как доказательство состоявшегося коммерческого успеха данного поджанра.

На музыкальном сайте The Musical Hype назвали песню «минималистичной» и отметили, что в ней имеется партия синтезатора и что опорой композиции является «резкая драм-машина», при этом заявив, что «ритмическая структура Lil Skies очень сильна».

От базы метаданных Rate Your Music «Lust» получила оценку в 2,72 балла из 5 возможных на основе 60 обзоров.

Чарты и сертификации

Ежедневные чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни Lil Skies